Iaszosz görög mitológiai alak, Argosz királya, Triopasz fia
 Iaszosz ókori görög város a mai Törökország területén